Тантуите има више значења:

 Тантуите (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тантуите, Норија де Сан Хосе (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику